Gewitter steht für:
 Gewitter, eine meteorologische Erscheinung

Das Gewitter steht für das künstlerische Erzeugnis:
 Das Gewitter (Gemälde), um 1508 entstandenes Gemälde des venezianischen Malers Giorgione
 Das Gewitter (Gedicht), Gedicht von Gustav Schwab von 1828
 Gewitter (Ostrowski), Drama von Alexander Ostrowski aus dem Jahr 1859
 Das Gewitter (Album), 1972 in der DDR erschienenes Musik-Album von Uve Schikora

Siehe auch:

 Aktion Gewitter (Begriffsklärung)
 Stahlgewitter (Begriffsklärung)